Ženská dvouhra Mallorca Open 2017 probíhala ve druhé polovině června 2017. Do singlové soutěže mallorského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla třetí nasazená Francouzka Caroline Garciaová, kterou v semifinále vyřadila Anastasija Sevastovová. Na tenisový okruh se po mateřské dovolené vrátila bývalá světová jednička Viktoria Azarenková z Běloruska, když kariéru přerušila v červenci 2016.

Vítězkou se stala 27letá druhá nasazená Lotyška Anastasija Sevastovová, jež ve finále zdolala 28letou německou hráčku Julii Görgesovou po třísetovém průběhu 6–4, 3–6 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour a první z trávy. V roce 2016 odešla z mallorského finále poražena. Proti Němce snížila pasivní bilanci vzájemných zápasů na 2–4. Görgesová přitom v předešlých pěti letech nevyhrála ani jeden zápas na trávě.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mallorca Open
Tenis ve Španělsku v roce 2017
WTA Tour 2017